L'Edifici al carrer Vigatans, 4 és una obra amb elements gòtics i barrocs de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici d'habitatges al carrer Vigatans, 4 és un casal del  situat al districte de Ciutat Vella. És una construcció entre mitgeres que afronta la façana principal al carrer Vigatans i la posterior al carrer Gíriti. Consta de planta baixa, principal i tres pisos. Té una planta rectangular articulada al voltant d'un pati amb dimensions suficients com per incloure l'escala oberta d'accés a la planta noble.

La façana principal té una composició d'obertures força regular amb poques excepcions. Aquesta composició es veu truncada per l'aparició, durant una reforma del , de les restes d'una galeria d'arcs de mig punt a l'alçada del primitiu darrer pis. Aquestes restes s'han reconstituït o completat i actualment trobem quatre arcs, dos d'ells tapiats i un petit voladís de teula àrab que testimonia que aquesta havia estat l'última planta de l'edifici original.

Presenta una planta baixa amb obertures rectangulars i llindes de fusta excepte l'entrada principal amb un arc de mig punt adovellat. Sobre aquesta base de l'edifici s'aixequen els pisos d'alçades similars amb balcons sense volada, excepte els del principal que ressalten pel treball de ferro que abraça la llosana i les rajoles de sota. En aquest nivell podem trobar dues fornícules; la de l'esquerra conté un plafó de ceràmica amb la Mare de Déu i presenta restes d'una finestra romànica, la de la dreta conté un text al·lusiu a la restauració de 1966.

La façana secundaria no té balcons i malgrat presentar uns esgrafiats del s:XVIII, li manca la sobrietat que mostra la façana principal. El carrer Gíriti és un carrer molt estret i sense perspectiva.

La teulada és plana amb terrat. El perímetre del coronament es soluciona amb un ampit d'obra i cornisa de pedra amb un senzill motllurat.

A l'interior destaca el pati abans referit on s'ubica l'escala de pedra a cel obert que accedeix exclusivament al principal. Aquesta escala aboca a un passadís volat sobre el pati que dona accés a les diverses portes d'aquest nivell. És remarcable el sistema de suport d'aquest passadís amb voltes rebaixades recolzades als murs perimetrals del pati. En aquests murs apareixen obertures d'estil diferent; entrant al fons trobem dues obertures juntes, que recorden els arcs d'un claustre gòtic. Aquestes possiblement no siguin originals d'aquest lloc donada la seva gran alçada que no correspon als forjats de l'edifici ni estan centrades en el pany de mur. A la dreta, sobre l'escala trobem una finestra d'estil barroc. A l'esquerra apareix un altre de renaixentista i a l'esquena una d'estil popular amb emmarcament de pedra sense decoracions.

La resta de plantes fins a arribar al cinquè nivell disposen de finestres o balcons sense volar cap al pati.

En relació d'elements decoratius cal destacar la finestra barroca amb motllures clàssiques acompanyades de elements florals i la presencia de fins a catorze figures entre bustos, bucranis i àngels. També és remarcable el treball de forja de ferro dels balcons del principal en la seva façana principal.

L'edifici pertany a la corrent arquitectònica del  amb tipologia arquitectònica d'edifici pati d'origen gòtic.

Història 
Josep Masriera, aleshores propietari de la finca, va sol·licitar permís per a realitzar obres de reforma (addició d'un quart pis) l'any 1864, sota la direcció Gabriel Rovira tot i que el plànol està firmat per Francesc Batlle Felip ( Estudi històric / 2001 / Documentació / Preventiva / Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Núria Nolasco - Veclus, S.L. / Rehabilitació / Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona).

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis gòtics de Barcelona
Edificis barrocs de Barcelona
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera